Packungsdichte steht für:
 Packungsdichte (Kristallographie), Verhältnis des Volumens der Atome zum Gesamtvolumen einer Elementarzelle
 Integrationsdichte, Anzahl der Transistoren pro Flächeneinheit auf integrierten Schaltkreisen
 Pigment-Volumen-Konzentration, Volumenverhältnis von Pigmenten und Bindemittel im Lack

Siehe auch:
 Dichteste Kugelpackung